Rappo ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Gesseney-Rappo (* 1953), Schweizer Komponist
 François Rappo (* 1955), Schweizer Grafikdesigner